Kleines Palais steht für:

 Kleines Palais (Meiningen)
 Palais Reichenbach (Kassel), ehemalige Bezeichnung